Zagrebačka nogometna zona  je bila jedna od četiri zone Prvenstva Hrvatske, te liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1963./64.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bilo "Karlovac".

Ljestvica 

 Novi članovi u sezoni 1964./65.: 
 OTJ Zagreb
 Duga Resa
 Karlovac je igrao kvalifikacije za ulazak u Drugu saveznu ligu - nije uspio.
 1. kolo: RNK Split – Karlovac 1–0 i 1–1
 2. kolo: Karlovac – Kladivar Celje 1–1 i 1–2

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Unutarnje poveznice  
 Dalmatinska zona 1963./64. 
 Slavonska zona 1963./64.
 Riječko-istarska zona - Istarska skupina 1963./64. 
 Riječko-istarska zona - Riječka skupina 1963./64. 
 Međupodsavezna liga Zagreb 1963./64.

Vanjske poveznice

Izvori  
 Miroslav Matovina: 80 godina NK Segesta : [1906-1986], Sisak, 1986., str. 226-227 
  

1963-64 Zagreb
Zagreb
1963-64 zagreb